Даму́р () — французская фамилия или топоним.

Возможные значения:
 Дамур, Огюстен-Алексис (1808—1902) — французский минералог. 
 Дамур, Тибо (род. 1951) — французский физик-теоретик,
  — прибрежный город Ливана (20 км к югу от Бейрута).
 Резня в Дамуре — массовое убийство ливанцев-христиан, совершённое исламскими экстремистами в январе 1976 года.